Cernon ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Cernon (Jura) im Département Jura
 Cernon (Marne) im Département Marne

Cernon ist der Name eines Flusses in Frankreich:
 Cernon (Tarn), Nebenfluss des Tarn